Замороженный конфликт, или тлеющий конфликт, — ситуация в международных отношениях, когда вооружённый конфликт между сторонами прекращается без подписания мирного договора.

Обычно одной из сторон является международно признанное государство, а другой — государство де-факто. В основе таких замороженных конфликтов лежат территориальные споры, права меньшинств и борьба этнических групп за автономию или независимость.

Понятие возникло после распада СССР и применяется в основном в отношении затяжных этнических конфликтов на современном постсоветском пространстве. Эти конфликты тесно связаны с Россией, которая является наиболее сильной внешней силой, оказывающей влияние на их ход.

Примеры 
 Грузино-абхазский конфликт
 Грузино-южноосетинский конфликт
 Приднестровский конфликт
 Карабахский конфликт

Примечания 

Конфликт